Юдинцы — название населённых пунктов в России:
 
 Юдинцы — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Юдинцы — деревня в Шабалинском районе Кировской области.